MWG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marawaka (Papua Nuova Guinea)